Альфа Этники 1990/1991 () — 55-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1990/1991
Греция
Греция
Спорт в Греции в 1990 году
Спорт в Греции в 1991 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991